Rapla steht für: 

 Kreis Rapla, einen Kreis in Estland
 Rapla (Gemeinde), eine Gemeinde im Kreis Rapla in Estland
 Rapla (Stadt), eine Stadt in der Gemeinde Rapla in Estland